River of Ponds (rivier), een rivier op het Canadese eiland Newfoundland
 River of Ponds (plaats), een plaats gelegen aan de monding van die rivier